Le tournoi de tennis de Doha est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2005, classée en catégorie Tier II, se dispute du 21 au .

Maria Sharapova remporte le simple dames. En finale, elle bat Alicia Molik, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Alicia Molik et Francesca Schiavone.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Doha (ATP 2005)
 Tournoi de tennis de Doha
 Saison 2005 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2005
Doha
Sport au Qatar en 2005
Tennis en février 2005